Gerland
 Stade de Gerland
 Stade de Gerland (stacja metra)
 Hermann Gerland